Le mot barton est un mot archaïque anglais signifiant "terres du manoir" ou "prairie".

Barton est aussi un nom de famille commun, dérivé le plus souvent du nom d'une localité.

Ce nom peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrew Barton (1452-1511), grand amiral d'Écosse ;
 Benjamin Smith Barton (1766-1815), botaniste américain ;
 Brian Barton (né en 1982), joueur de baseball américain ;
 Carol Barton, coureuse cycliste britannique ;
 Chris Barton (né en 1988), coureur cycliste américain ;
 Christopher Barton (1927-2013), rameur d'aviron britannique ;
 Clara Barton (1821-1912), fondatrice de la Croix-Rouge américaine,
 Daric Barton (né en 1985), joueur de baseball américain ;
 Derek Harold Richard Barton (1918-1998), chimiste ;
 Edmund Barton (1849-1920), premier ministre australien de 1901 à 1903 ;
 Eileen Barton (1924-2006), chanteuse américaine
 Elizabeth Barton (1506-pendue en 1534), prophétesse défavorable à la création de l'église anglicane par Henri VIII ;
 H. Arnold Barton (1929-2016), historien américain, spécialiste de l'immigration scandinave en Amérique du Nord ;
 Harry Barton (1908-2001), illustrateur américain ;
Jacqueline Barton (1952-), chimiste américaine ;
 James Barton (1890-1962), acteur américain ;
 Jennifer Barton, ingénieure biomédicale américaine ;
 Joe Barton (né en 1949), politicien texan ;
 Joey Barton (né en 1982), footballeur anglais ;
 Mark O. Barton (1955-1999), trader et spree killer américain ;
 Mischa Barton (né en 1986), actrice britanno-américaine ;
 Molly Barton (1861-1949), artiste Irlandaise ;
 Nancy Hemenway Barton (1920-2008), artiste textile américaine ;
 Raymond O. Barton (1889-1963), général américain pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Reid W. Barton (né en 1984), mathématicien américain ; 4 fois médaille d'or aux Olympiades internationales de sciences ;
Rosemary Barton (née en 1976), journaliste politique canadienne pour CBC News Network.
 Richard Barton, colon de la Nouvelle-Zélande fondateur de la réserve naturelle Barton's Bush ;
 Seth M. Barton (mort en 1900), général confédéré américain ;
 Stephen Barton (1982-), compositeur britannique de musique de film ;
 Warren Barton (né en 1969), ancien joueur de football anglais ;
 Will Barton (né en 1991), joueur de basket-ball américain ;
 William Barton (né en 1950), auteur de science-fiction ;
 William Barton (1748–1831), général américain pendant la guerre d'indépendance.

Prénom 

 Barton Warren Evermann : ichtyologiste américain
 Barton MacLane (1902–1969), un acteur et scénariste américain

Fiction 
 Clint Barton, le super-héros archer de Marvel Comics
 Barton Town, une cité virtuelle dans le jeu Gaia Online
 Barton Fink, héros du film éponyme

Divers 
 Dick Barton
 , une émission de radio britannique (1946 - 1951) avec le personnage de fiction éponyme
 Richard "Dick" Walter Barton (1911-1990) (), boxeur sud-africain, qui participa aux jeux olympiques de 1932

Toponyme

Barton, un quartier de Canberra Sud dans le Territoire de la capitale australienne,
 Circonscription de Barton, une circonscription (district) électorale fédérale de Nouvelle Galles du Sud.

Barton, une localité du Dakota du Nord ;
 Barton, une localité du Maryland ;
 Barton, une localité de l'État de New York ;
 Barton, une localité de l'Ohio ;
 Barton, une localité du Vermont ;
 Barton, une localité du Wisconsin ;
 Barton, une localité du Mississippi ;
 Barton College, en Caroline du Nord ;
  ;
 Barton Springs, à Austin au Texas ;
 Barton Hall, un monument historique dans le comté de Colbert en Alabama ;
 Rivière Barton, un tributaire du lac Memphremagog ;
 Bartonville, au Texas

Barton's Bush,

Barton, une localité dans le Cambridgeshire ;
 Barton, une localité dans le Cheshire ;
 Barton, une localité dans le Cumbria ;
 Barton, une localité dans le Devon ;
 Barton, une localité dans le Gloucestershire ;
 Barton upon Irwell, une localité dans le Grand Manchester ;
 Barton, une localité dans l'île de Wight ;
 Barton, une localité de la ville de Preston ;
 Barton, une localité dans le North Yorkshire ;
 Barton, une localité dans le Oxfordshire ;
 Barton, une localité dans le Warwickshire ;
 Barton, une localité dans le West Lancashire ;
 Barton St. David, dans le Somerset ;
 Barton Hartshorn, dans le Buckinghamshire ;
 Barton-le-Clay, dans le Bedfordshire ;
 Barton-le-Street, dans le North Yorkshire ;
 Barton-le-Willows, dans le North Yorkshire ;
 Barton-under-Needwood, dans le Staffordshire ;
 Barton-upon-Humber, dans le Lincolnshire.

Autres 
 Barton, un cratère sur Vénus ;
 Barton, une distillerie de whisky au Kentucky ;
 Barton's Arms, un pub dans la ville d'Aston, Birmingham, Angleterre ;
 Barton Fink, un film des Frères Coen ;
 Barton Transport, une ancienne compagnie d'autobus du Royaume-Uni Nottinghamshire (UK)prédécesseur de Trent Barton ;
 Barton Brands, fabricants de boissons alccolisées acheté par Constellation Brands ;
 Barton Township ;
 Type de processeur Athlon d'AMD

Patronyme anglais